La mallerenga de Nova Zelanda (Petroica macrocephala) és una espècie d'ocell de la família dels petròicids (Petroicidae) que habita boscos i matolls de les illes principals de Nova Zelanda, i a les Chatham, Auckland i Snares.

Referències 

Petroica